Luiz Henrique (ator)
Luiz Henrique (cantor)
Luiz Henrique da Silveira - político

História 
Luís Henrique, Duque de Bourbon
Luiz Henrique (Barão de Holleben)

Futebolistas 
Luís Henrique Dias
Luís Henrique Farinhas Taffner
Luís Henrique Pereira dos Santos
Luís Henrique Silveira Couto
Luís Henrique da Silva Alves
Luiz Henrique Ferreira de Menezes

Desambiguações de antropônimos